Wildgraaf (titel), een adellijke titel
Wildgraaf (geografie), zie wildwal